Malato – affetto da una malattia Sindrome di abba
 Malato – relativo all'Acido malico (anche: l'anione del composto stesso)
 Charles Malato – anarchico francese
 Giusi Malato – pallanuotista italiana